Lavigne (la vigne) é um sobrenome da onomástica da língua francesa que significa literalmente "a vinha" ou "o vinhedo". Na Wikipédia pode referir-se a:

Avril Lavigne - cantora canadense.
François Gaston Lavigne - engenheiro naval.
José Lavigne - diretor de televisão e cinema brasileiro.
Paula Lavigne - atriz e produtora brasileira.
Yanna Lavigne - atriz brasileira.
Cara Delevingne - modelo da marca americana Victoria's Secret e também atriz. 

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua francesa